Leigh är ett engelskt efternamn

Personer med efternamnet Leigh 
 Benjamin W. Leigh
 Carol Leigh
 Chyler Leigh
 Edward Leigh
 Janet Leigh
 Jennifer Jason Leigh
 Kate Leigh
 Megan Leigh
 Michael Sørensen Leigh
 Mike Leigh
 Richard Leigh
 Thomas Leigh
 Vivien Leigh

Externa länkar 
 

Engelska efternamn